Antwerpen kan syfta på följande:

Belgien 

 Antwerpen, stad och kommun
 Arrondissement Antwerpen
 Antwerpen (provins)

Se även 
 Antwerpen skägghöns